Cattie-Brie, fille de Bruenor Marteaudeguerre est un personnage de fiction créé par l'auteur d'heroic fantasy américain R. A. Salvatore. Elle évolue dans le monde des Royaumes oubliés.

Présentation 
Cattie-Brie est une orpheline humaine adoptée par le roi nain Bruenor Marteaudeguerre. Celui-ci règne alors sur une petite communauté dans le Valbise. Elle scelle l'amitié de Bruenor et de l'elfe noir Drizzt Do'Urden, et les suivra dans leurs aventures avec Régis le halfelin et Wulfgar, auquel elle se fiance, avant de devenir la compagne de Drizzt.

Équipement 
Cattie-Brie manie un arc retrouvé dans les ruines de Castelmithral, Taumaril, dit le Cherchecoeur, dont le carquois magique se recharge par magie de flèches. Ces flèches sont elles-mêmes imprégnées de magie qui explose lorsqu'elles touchent une cible.
Cattie-Brie possède également pendant un temps l'épée maléfique Khazid'hea (ou "Couperet"), que Drizzt a récupéré sur le corps de Dantrag Baenre. Elle parvient à dompter les tentatives de domination de l'épée, qui, lassée, convaincra un esprit plus faible de la voler.
Enfin, Alustriel de Lunargent lui a offert un bandeau qui permet de voir dans l'obscurité comme en plein jour.

Histoire 
La mère de Cattie-Brie est morte en lui donnant naissance, et son père a alors décidé de quitter Mirabar pour Termalaine, l'une des Dix-Cités. 3 ans après son arrivée, il fut tué par un gobelin, lors d'une attaque de la ville qui ne fut repoussé que grâce à l'intervention du clan Marteaudeguerre. C'est Bruenor lui-même qui sauva la fillette et l'adopta officiellement.

Cattie-Brie n'a pas de souvenir antérieur à son adoption mais a passé une enfance heureuse auprès des nains. Son éducation naine est très marqué (têtue, revêche...) et son accent nain ressort lorsqu'elle est en proie à une vive émotion. Lorsque Drizzt arrive dans la région, elle se lie rapidement d'amitié avec lui et c'est grâce à elle que le drow trouve sa place dans ce lieu.

Durant les 5 années pendant lesquelles Wulfgar a été le prisonnier de Bruenor, elle l'a aidé à rejeter les mauvais côtés de son héritage de barbare. Les liens entre eux se sont renforcés avec leurs aventures aux côtés de Bruenor, de Drizzt et de Régis. Leur amour réciproque ne fait guère de secret, et leurs fiançailles ne sont qu'une formalité. L'idylle prend fin avec la mort de Wulfgar, mais leur relation était déjà ternie car Wulfgar voulait soumettre Cattie-Brie. Après un temps de deuil, elle réalisera la force de ses sentiments pour Drizzt, mais il lui faudra longtemps pour les accepter.

Lors de l'attaque de Castelmithral par le roi orque Obould Maintes-Flèches, Cattie-Brie est sévèrement blessée à la hanche, ce qui remet en cause sa capacité à avoir des enfants ou à manier l'épée. Elle est dès lors initiée à la magie par Alustriel et l'illusionniste gnome Nanfoodle.

Personnage des Royaumes oubliés
Orphelin de fiction
Guerrière de fiction

en:Companions of the Hall#Cattie-Brie
pl:Lista postaci ze świata Forgotten Realms#Catti-brie
ru:Список персонажей цикла о Дзирте До'Урдене#Кэтти-бри